Echidnophaga — род блох из семейства Pulicidae. От других блох отличаются очень мелкими размерами (менее 1 мм), угловатым и сильно слеротизированным лбом, грудь короче первого тергита брюшка. Паразиты ежей, кошек, собак, домашней птицы, крыс, песчанок и других млекопитающих.
Обитают в Африке, Азии, южной Европе и в Австралии.
Среди них опасный паразит домашних кур блоха Echidnophaga gallinacea.

Классификация 
20 видов
 Echidnophaga aethiops Jordan et Rothschild, 1906
 Echidnophaga ambulans Olliff, 1886
 Echidnophaga aranka M. Rothschild, 1936
 Echidnophaga bradyta Jordan et Rothschild, 1906
 Echidnophaga calabyi Mardon et Dunnet, 1971
 Echidnophaga cornuta Wagner, 1936
 Echidnophaga eyrei Mardon et Dunnet, 1971
 Echidnophaga gallinacea Westwood, 1875
 Echidnophaga iberica Ribeiro, Lucientes, Osacar et Calvete, 1994
 Echidnophaga larina Jordan et Rothschild, 1906
 Echidnophaga liopus Jordan et Rothschild, 1906
 Echidnophaga macronychia Jordan et Rothschild, 1906
 Echidnophaga murina Tiraboschi, 1903
 Echidnophaga myrmecobii Rothschild, 1909
 Echidnophaga ochotona Li Kuei-chen, 1957
 Echidnophaga octotricha Mardon et Dunnet, 1971
 Echidnophaga oschanini Wagner, 1930
 Echidnophaga perilis Jordan, 1925
 Echidnophaga popovi Ioff et Argyropulo, 1934
 Echidnophaga suricatta Hastriter, 2000
 Echidnophaga tarda Jordan, 1925
 Echidnophaga tenerifensis Gil Collado, Rodrigues et Zapatero, 1982
 Echidnophaga tiscadaea Smit, 1967

Примечания

Литература 
 Высоцкая В. О. Краткий определитель блох, имеющих эпидемиологическое значение. Издательство Академии наук СССР, М.-Л., 1996 г. — 101 с.
 Иофф И. Г., Микулин М. А., Скалон О. И. Определитель блох Средней Азии и Казахстана. М.: Медицина, 1965. — 370 с. — 2400 экз.
 Тифлов В. Е., Скалон О. И., Ростигаев Б. А. Определитель блох Кавказа // Ставропольское книжное издательство, Ставрополь, 1977. 278 с.
 Lewis R. E. (1972). Notes on the Geographical Distribution and Host Preferences in the Order Siphonaptera. Part 1. Pulicidae // J. Med. Entomol. 1972. Vol.9, N 6. P.511—520.

Ссылки 
 Fleas of the World

Pulicidae
Роды блох